Джебел — топоним
 Джебел — город на юге Болгарии
 Джебел — посёлок городского типа в Туркмении
 Джебел — пещера в горах Большой Балхан в районе Красноводска
 Джебел — железнодорожная станция в Туркмении на линии «Ашхабад — Красноводск»